Aly Abeid – calciatore mauritano
 Biram Dah Abeid – politico e attivista mauritano
 Mehdi Abeid – calciatore algerino